Мужской олимпийский футбольный турнир 2000 проходил с участием 16 команд. Они были разделены на 4 группы. По 2 лучшие сборные выходят в плей-офф.

Квалификация

Составы команд

Судьи 

Африка
  Мурад Даами
  Фалла Н’Дойе
  Феликс Тангаварима

Азия
  Лу Цзюнь
  Саад Мане

Северная и Центральная Америка
  Питер Прендергаст
  Фелипе Рамос

Южная Америка
  Марио Санчес Янтен
  Карлос Симон

Европа
  Стефан Бре
  Херберт Фандель
  Любош Михель

Океания
  Саймон Микалефф
  Брюс Грэмшоу

Турнир

Групповой этап 
 По 2 лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.
 Время указано местное.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Мужской турнир на сайте ФИФА

М
2000 год в футболе